Die Abkürzung FCT steht für:
 Federal Capital Territory, das Hauptstadtterritorium um die nigerianische Hauptstadt Abuja
 Feminine Cycling Team, deutsches Frauen-Radsportteam (UCI-Code)
 Forwarders Certificate of Transport (Spediteur-Durchfrachtpapier)
 Frankfurt-City-Triathlon

Abkürzung